Un  (de l'anglais qui peut signifier « orateur », « interlocuteur » ou « haut-parleur ») peut être :
 un  : présentateur ou présentatrice de radio recruté par concours national avant 1965 sur les critères de qualités de diction, et timbre de voix pour la Radiodiffusion nationale française sous la tutelle du  Ministère des PTT (Postes, Télégraphes et Téléphones) jusqu'en 1945, puis successivement RDF, RTF, ORTF (administrativement le féminin « speakrine » n'existait pas dans les statuts).
 un  : un président de chambre parlementaire, dans les pays appliquant le système de Westminster et aux États-Unis. Le terme était auparavant traduit par  au Canada :
 président de la Chambre des communes du Royaume-Uni, Lord Speaker ;
 président de la Chambre des communes du Canada, président du Sénat du Canada ;
 président de la Chambre des représentants (Australie), président du Sénat (Australie) ;
 président du Parlement national de Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
 président de la Chambre des représentants (Nouvelle-Zélande) ;
 président de la Chambre des représentants des États-Unis ;
 président du Parlement (Fidji) ;
 président du Parlement (Kiribati) ;
 président du Parlement de Nauru.
 un PC  : le haut-parleur interne d'un ordinateur individuel.
 le  : un porte-avions d'escorte de la  pendant la Seconde Guerre mondiale.

Notes et références